Ме́дер (, Mäder и Meeder) — немецкая фамилия и топоним:

Фамилия 
 Медер, Андрей Иванович — Георгиевский кавалер; бригадир; № 27 (27); 27 августа 1770.
 Медер, Владимир Арнольдович — Георгиевский кавалер; полковник; 11 ноября 1914 (посмертно).
 Медер, Джино (род. 1997) — швейцарский велогонщик.
 Медер, Иоганн Валентин (1649—1719) — немецкий композитор и органист.
 Медер, Йозеф (1857—1934) — австрийский искусствовед.
 Медер, Николай Павлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 9851; 26 ноября 1855.
 Медер, Пётр Иванович (1769—1826) — профессор и командир Горного корпуса.
 Медер, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 897 (471); 18 марта 1792.
 Медер, Хельмут (1908—1984) — немецкий офицер, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Медер, Эльмар Теодор (род. 1963) — 33-й командир папской Швейцарской гвардии (2002—2008).
 Медер, Эмилия (более известна под фамилией Роздольская; 1911—2001) — австрийский общественно-политический деятель.

Топоним 
 Медер — коммуна в германской земле Бавария.
 Медер — коммуна в австрийской земле Форарльберг.
  — община в испанском регионе Галисия.
 Вельки-Медер — город в Словакии.